Saint-Armel est un toponyme, donné en mémoire du saint homonyme, qui peut désigner :

Communes 
 Saint-Armel, commune française d'Ille-et-Vilaine ;
 Saint-Armel, commune française du Morbihan.

Édifices 
 Église Saint-Armel, dans la commune de Ploërmel dans le Morbihan ;
Église Saint-Armel, dans la commune de Saint-Armel en Ille-et-Vilaine ;

 Église Saint-Armel, dans la commune de Bléruais en Ille-et-Vilaine ;
 Fontaine Saint-Armel, dans la commune de Ploërmel dans le Morbihan ;
 Gare de Saint-Armel, dans la commune de Saint-Armel en Ille-et-Vilaine ;
 Manoir de Saint-Armel, dans la commune de Bruz en Ille-et-Vilaine ;
 Passage Saint-Armel, entre Séné et Saint-Armel dans le Morbihan.

Religieux 
Saint-Armel des Boschaux.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France